Surat Thani – miasto w Tajlandii
 Surat Thani – prowincja w Tajlandii